Рудольф Шлихтер (нем. Rudolf Schlichter; 6 декабря 1890, Кальв — 3 мая 1955, Мюнхен) — немецкий художник и писатель, представитель таких направлений в искусстве, как дадаизм и «Новая вещественность».

Жизнь и творчество 
Был одним из шести детей в семье, отец рано скончался. В 1904 году поступает в учёбу на художника по фарфору в Пфорцгейме. В 1907—1909 годах посещает занятия Академии прикладного искусства в Штутгарте. С 1910 года — в Художественной академии Карлсруэ; среди его учителей следует отметить таких мастеров, как Вильгельм Трюбнер и Ганс Тома, а также совершает учебные поездки по Италии и Франции. В этот период своей жизни художник отличался странностями, в том числе и сексуального характера, среди его знакомых были люди из преступной среды. Жил в Карлсруэ он с проституткой Фанни Хальблютцель, а зарабатывал в том числе и продажей графики порнографического содержания.

Во время Первой мировой войны Р. Шлихтер в 1916 году был призван в армию и отправлен на Западный фронт, однако через год, после объявленной им голодовки, вернулся в Германию. В 1918 году, во время Ноябрьской революции входит в состав солдатского комитета. В 1919 году в Карлсруэ проходит его первая художественная выставка. В том же году Шлихтер переезжает в Берлин и вступает в Коммунистическую партию Германии. Участвует также в «Ноябрьской группе», художественных движениях дадаистов и Берлинский сецессион. В 1920 году проходит выставка его работ в берлинской галерее Бурхард. Шлихтер участвует в Первой международной дада-выставке. Его представленная там работа — солдатский манекен со свиной головой — вызвал скандал. Против Шлихтера, а также карикатуриста Георга Гросса, Виланда Херцфельда, Джона Хартфилда и организаторов выставки было выдвинуто судебное обвинение в оскорблении чести германской армии.

К началу 1920-х годов относятся многие книжные иллюстрации, созданные художником, в первую очередь к произведениям Карла Мая. Его графика печатается также в газетах и журналах — «Рабочей иллюстрированной газете» (Arbeiter Illustrierte Zeitung), «Красный флаг» (Die Rote Fahne), «Ойленшпигель» и других. Среди друзей и близких знакомых Р. Шлихтера этого периода можно назвать Бертольта Брехта, Альфреда Дёблина, Карла Цукмайера, Фрица Штернберга. Выйдя из «Ноябрьской группы», Шлихтер становится одним из основателей в 1924 году «Красной группы» и участвует в первой выставке немецких художников в СССР. В 1925 году он принимает участие в выставке движения «Новая вещественность» в Мангейме. В 1927 году он знакомится со своей будущей супругой Эльфридой Кёлер, с которой вступает в брак в 1929 году. Семейная жизнь этой пары не была благополучной, так как супруга своими любовными похождениями доставляла мужу немало предлогов для ревности. Художник постепенно отдаляется от коммунистической идеологии и авангардизма в искусстве и обращается к религии (католицизму). Среди его знакомых появляются Эрнст фон Саломон, писатель Эрнст Юнгер его брат Фридрих Георг.

Вместе со сменой идеологической ориентации у Шлихтера возникает идея написать автобиографию, в которой он сможет проанализировать пройденный жизненный путь. В 1931—1932 годах он создаёт книги «Между мирами» (Zwischenwelt) и «Строптивое мясо» (Das widerspenstige Fleisch). Следующая его книга, «Глиняные ноги» (Tönerne Füße) — за «извращённо-эротическое самолюбование» — вошла в индекс запрещённой литературы с приходом в Германии к власти национал-социалистов. В 1935 году Шлихтер был исключён из Союза немецких писателей (Reichsverband Deutscher Schriftsteller(и Имперской писательской ассоциации (Reichsschrifttumskammer). С картинами и графическими работами Р. Шлихтера новые власти расправились несколько позже. В 1936 году в жилище художника в Штутгарте прошла выставка его работ. Однако вскоре его произведения были убраны из немецких музеев, и четыре его картины были выставлены на экспозиции «Дегенеративное искусство». В 1938 году он был исключён из Имперской ассоциации художников (Reichskammer der Bildenden Künste) и вскоре после этого, за ведение «не соответствующего национал-социализму образу жизни» на три месяца заключён в тюрьму. В 1939 году художник переезжает в Мюнхен и сотрудничает здесь в католической прессе (журнал «Высокогорье» (Hochland). В 1942 году, во время бомбардировки, был разрушен дом, где жил мастер и часть его работ погибли. После окончания Второй мировой войны Р. Шлихтер участвует в Первой германской художественной выставке в Дрездене. В послевоенное время он уделяет своё внимание сюрреализму. В 1950 году вступает в воссозданный Союз немецких художников (Deutschen Künstlerbund), участвует в открытой в 1951 году его первой выставке. В 1953 и 1955 годах проходят персональные выставки Шлихтера в Мюнхене. Он участвует в венецианских Биеннале. Скончался от болезни почек (уремии).

Избранные сочинения (кроме вышеназванных) 
 Жизнь императрицы Теодоры (Das Leben der Kaiserin Theodora.) Lorch 1943.
 Приключения искусства (Das Abenteuer der Kunst. Rowohlt, Stuttgart 1949.
 Расширенное новое издание: Das Abenteuer der Kunst und andere Texte.) Verlag Matthes & Seitz, Berlin 1998, ISBN 3-88221-279-9.
 Тысяча и одна ночь. Рисунки пером из годов 1940—1945 (Tausendundeine Nacht. Federzeichnungen aus den Jahren 1940—1945.) Edition Hentrich, Berlin 1993, ISBN 3-89468-038-5.
 Угроза катастрофы. Стихотворения 1931—1936 (Drohende Katastrophe. Gedichte 1931—1936). Verlag Ulrich Keicher, Warmbronn 1997, .

Литература 
 Mark R. Hesslinger: Idylle und Apokalypse. Rudolf Schlichters Landschaften. Südverlag, Konstanz 2019, ISBN 978-3-87800-127-0.
 Matthias von der Bank, Claudia Heitmann, Sigrid Lange (изд.): Rudolf Schlichter. Eros und Apokalypse. Ausstellungskatalog. Mittelrhein-Museum Koblenz, Kunstverein «Talstrasse» e. V. Halle/Saale. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2015, ISBN 978-3-7319-0309-3.
 Dirk Heißerer (изд.): Ernst Jünger; Rudolf Schlichter. Briefe 1935—1955. Klett-Cotta, Stuttgart 1997, ISBN 3-608-93682-3.
 Götz Adriani (изд.): Rudolf Schlichter. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen. Katalogpublikation Kunsthalle Tübingen; Von der Heydt-Museum Wuppertal; Städtische Galerie im Lenbachhaus, München. Klinkhardt & Biermann, München 1997.
 Günter Metken:Rudolf Schlichter — Blinde Macht. Eine Allegorie der Zerstörung. Fischer, Frankfurt am Main 1990, ISBN 3-596-23965-6.
 Hanne Bergius: Rudolf Schlichter — «Lederstrumpf» zwischen Provinz und Metropole. In Gabriele Horn (ред.): Rudolf Schlichter (Katalog, Ausstellung vom 1. April-16. Mai 1984, Staatliche Kunsthalle Berlin; 23. Mai-1. Juli 1984, Württemberg. Kunstverein Stuttgart), Frölich und Kaufmann Berlin 1984, ISBN 978-3-887250-69-0, S. 33-46.

Дополнения 
 
 Weimar

Персоналии по алфавиту
Художники по алфавиту
писатели по алфавиту
Родившиеся 6 декабря
Родившиеся в 1890 году
Умершие 3 мая
Умершие в 1955 году
Умершие в Мюнхене
Художники Германии
Графики Германии
Писатели Германии
Художники-иллюстраторы Германии
Художники-портретисты Германии
Дадаизм
Новая вещественность
Художники выставки «Дегенеративное искусство»
Члены Коммунистической партии Германии
Участники Первой мировой войны (Германия)
Участники Ноябрьской революции
Мемуаристы Германии
Эссеисты Германии
Умершие от уремии